

Geografia
 Isola Zub – isoletta russa dell'arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe

Persone
 Alexandru Zub (1934) – storico rumeno
 Ryszard Zub (1934-2015) – schermidore e maestro di scherma polacco naturalizzato italiano

Altro
 Zub – videogioco a piattaforme fantascientifico
 Zub Lacus – struttura geologica della superficie di Titano